Gardet ist der Familienname von:

 Georges Gardet (1863–1939), französischer Bildhauer
 Louis Gardet (1904–1986), französischer Geistlicher und Historiker